X30 ou X-30 peut faire référence à :
 Challenge X30, une catégorie française de Karting ;
 Exposition à une chaleur naturelle excessive, d’après la classification internationale des maladies ;
 Rockwell X-30, un projet américain de lanceur orbital monoétage.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres